Жан Дорст (фр. Jean Dorst; 7 серпня 1924, Мюлуз — 8 серпня 2001 року) — французький орнітолог. Член Французької академії наук. Один із засновників та другий президент Charles Darwin Foundation для Галапагосів, президент 16 Міжнародного орнітологічного конгресу, віце-президент комісії МСОП.

Біографія 
Вивчав біологію та палеонтологію в Паризькому університеті. 1947 року почав працювати в Національному музеї природної історії в Парижі.

1964 року став головою Mammifères et Oiseaux. 1975—1985 був директором музею. Пішов у відставку на знак протесту проти його реформи.

Дорст став одним із співавторів фільму «Птахи», який є присвячений йому.

Вибрані публікації 
 Les Migrations des oiseaux, 1956, Payot, «Petite bibliothèque», 1956, перевидання 1962
 The Migrations of Birds, 1962, Heinemann, trans. by Constance D. Sherman, з передмовою Роджера Торі Петерсона
 Les Animaux voyageurs, 1964
 Avant que nature meure, 1965 (перекладена 17 мовами)
 Before Nature Dies, 1970, Collins, trans. by Constance Sherman
 L'Amérique du Sud et L'Amérique Centrale, 1969, Hachette
 South American and Central America, 1967, Random House
 La Nature dé-naturée, Le Seuil, coll. «Points / Essais», 1970, 188 p. (abridged version of Avant que nature meure)
 Guide des mammifères d'Afrique: Des rats à trompe aux éléphants, illustré par Pierre Dandelot, Delachaux et Niestlé
 Les Oiseaux dans leur milieu, 1971, Éditions Rencontre, Lausanne, 383 p.
 La Vie des oiseaux, 2 tomes, 1971, Éditions Rencontre, Lausanne, 767 p.
 The Life of Birds, 2 vols., 1974, Weidenfeld & Nicolson, London
 Action des pollutions sur les biologiques équilibres et sur l'homme- Tome 1 (Tract des jeunes Naturalistes, mars 1974) (www.jeunesnaturalistes.org).
 Action des pollutions sur les biologiques équilibres et sur l'homme- Tome 2 (Tract des jeunes Naturalistes, mars 1974) (www.jeunesnaturalistes.org).
 L'Univers de la vie, Paris, Imprimerie nationale, 1975
 La Force du vivant, 1979, Flammarion (Paris), 265 p. 
 Amazonnia, 1987
 Asia Sud-Oriental, 1987
 Southeast Asia, 1992, Steck-Vaught.
 Les Oiseaux ne sont pas tombés du ciel, JP De Monza, 1995, Rééd. 2001
 La Faune en péril, avec Gaëtan du Chatenet, Delachaux et Niestlé, 1998
 Et si on parlait de la vie ? - Propos d'un naturaliste , avec Sébastien Ripari, Maisonneuve et Larose, 1999
 Voyages — Trois siècles d'explorations naturalistes, avec Tony Rice et Patrice Leraut, Delachaux et Niestlé, 1999
 Dictionnaire de biologie, avec Jean-Louis Morère et Raymond Pujol, Frison Roche, 2002
 Le Peuple migrateur avec Jean-François Mongibeaux та Jacques Perrin, Le Seuil, 2002.

Примітки

Посилання 
 Некролог у The Auk

Французькі орнітологи
Члени Французької академії наук
Командори ордена «За заслуги» (Франція)
Померли в Парижі
Уродженці Мюлуза